Sudbrack steht für:

 Sudbrack, ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen

Sudbrack ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Sudbrack Jamardo (1943–2019), brasilianischer Pianist
 Josef Sudbrack (1925–2010), deutscher Jesuit, katholischer Theologe, Mystikforscher